

Sigle 
 Secure Hash Standard – proposta di standard per Secure Hash Algorithm definita dal National Institute of Standards and Technology

Codici 
 SHS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Shashi (Cina)
 shs – codice ISO 639-3 della lingua shuswap